Jamie Murray och Martina Hingis var regerande mästare, men Hingis avslutade sin tenniskarriär vid slutet av 2017. Alexander Peya och Nicole Melichar vann titeln efter att ha besegrat Murray och Victoria Azarenka med 7–6(7–1), 6–3 i finalen.

Seedning

Matcher

Finaler

Övre halvan

Sektion 1

Sektion 2

Undre halvan

Sektion 3

Sektion 4

Referenser 
 Matcher och resultat

Noter

Wimbledonmästerskapen 2018